Bridge Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bridge Mountain (Nevada)
 Bridge Mountain (Utah)